Paden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Paden (Mississippi)
Paden (Oklahoma)